Ruso ist das Cognomen folgender Personen:

Ruso ist der Familienname folgender Personen:

 Kurt Ruso (* 1937), österreichischer Versicherungsfachmann